Сембрато́вич () — украинская фамилия. Известные носители:

 Сембратович, Иосиф (1821—1900) — грекокатолический епископ, галицкий митрополит.
 Сембратович, Сильвестр (1836—1898) — украинский кардинал, митрополит Украинской грекокатолической церкви.